Esta uma lista sobre treinadores do America Football Club, não contendo treinadores que atuaram de forma interina.

Treinadores 

 Técnicos interinos.

Ver também
America Football Club

America Football Club (Rio de Janeiro)
Listas do America Football Club (Rio de Janeiro)
America
Treinadores do America Football Club